Elizabeta Luksemburška (madžarsko Luxemburgi Erzsébet) je bila kraljica žena Ogrske, Nemčije in Češke, * 7.  oktober 1409, Višegrád, Ogrska, † 19. december 1442, Győr, Ogrska.

Bila je edini otrok Sigismunda Luksemburškega, cesarja Svetega rimskega cesarstva ter kralja Ogrske in Češke. Po očetovi smrti so ogrski stanovi Elizabeto in njenega moža Albrehta Avstrijskega izvolili za de facto  enakopravna vladarja Ogrske. Elizabeta ni mogla popolnoma uveljaviti svojega položaja, ker se veszprémski škof ni hotel odpovedati svoji pravici do kronanja kraljice, čeprav je monarhinjo tradicionalno kronal esztergomski škof. Bila je priznana kot sovladarka  in aktivno sodelovala v vladi, po Albrehtovi smrti pa ni mogla preprečiti izvolitve novega kralja.

Albert je umrl leta 1439 in zapustil Elizabeto kot nosečo vdovo z dvema hčerama, Ano in Elizaeto. Češko plemstvo je razglasilo medvladje, za novega ogrskega  kralja pa je bil maja 1440, tri mesece po tem, ko je kraljica Elizabeta rodila sina Ladislava Posmrtnega, okronan poljski kralj Vladislav III. Elizabeta se je odločila boriti se za svojo dediščino v imenu svojega sina, kar je povzročilo državljansko vojno med njenimi in Vladislavovimi privrženci. Konflikt se je končal s kraljičino smrtjo pri 33 letih. Vladislav III. je umrl v bitki leta 1444, kar je Elizabetinemu sinu omogočilo priznanje za kralja Ogrske.

Predniki

Sklici

Rojeni leta 1409
Umrli leta 1442
Vladarji v 15. stoletju